Miejscowości w USA:
 Brevard – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Transylvania
Gminy w USA:
 Brevard (ang. Brevard Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Transylvania
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Brevard (ang. Brevard County) – w stanie Floryda